Termin CHS ima više značenja.

 Naringenin-halkon sintaza, enzim
 CHS Inc, američko preduzeće